Leveling ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Theodor von Leveling (1767–1822), deutscher Mediziner